Allsvenskan i innebandy för herrar  2012/2013 var Sveriges näst högsta division i innebandy för herrar säsongen 2012/2013 och den tredje säsongen som Allsvenskan spelades. 24 lag deltog i divisionen, varav 12 i Allsvenskan Norra och 12 i Allsvenskan Södra. Vinnaren av varje division gick upp till SSL 2013/2014, medan de tre sista lagen flyttades ner till division 1.

Allsvenskan Norra
Lag 1: Till SSL 2013/2014
Lag 10–12: Till division 1.

Nr = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, GM - IM = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Allsvenskan Södra
Lag 1: Till SSL 2013/2014
Lag 10–12: Till division 1.

Nr = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, GM - IM = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Källor
Allsvenskan Norra
Allsvenskan Södra

Externa länkar
 Svenska innebandyförbundet

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2012
Innebandysäsongen 2012/2013
2012/2013